Litoriinae – monotypowa podrodzina płazów bezogonowych z rodziny Pelodryadidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące na Nowej Gwinei, Molukach, Małych Wyspach Sundajskich, Timorze, Archipelagu Bismarcka, Wyspach Salomona i w Australia (włącznie z Tasmanią); introdukowane na Nowej Kaledonii, Guam i w Nowej Zelandii.

Systematyka

Etymologia 
 Litoria: etymologia nieznana, Tschudi nie wyjaśnił pochodzenia nazwy rodzajowej; Duméril i Bibron sugerowali że nazwa ta być może pochodzi od  lithos „kamień” lub  „brzeg morza, wybrzeże”.
 Lepthyla: gr. λεπτος leptos „delikatny, drobny”; rodzaj Hyla . Nazwa zastępcza dla Litoria .
 Pelobius: gr. πηλος pēlos „glina, błoto”; βιος bios „życie”. Gatunek typowy: „Litoria freycineti ” (= Litoria freycineti ).
 Hylomantis: rodzaj Hyla ; gr. μαντις mantis, μαντεως manteōs „żaba drzewna”. Gatunek typowy: Hylomantis fallax ; nazwa zajęta przez Hylomantis  (Phyllomedusidae).
 Drymomantis (Dryomantis): gr. δρυμος drumos „knieja, zagajnik”; μαντις mantis, μαντεως manteōs „żaba drzewna”. Nazwa zastępcza dla Hylomantis .
 Coggerdonia: Harold George Cogger („Hal” Cogger) (ur. 1935), australijski herpetolog. Gatunek typowy: Hyla adelaidensis .
 Colleeneremia: „honorujemy pannę Colleen Montgomery z Sydney w Nowej Południowej Walii (wcześniej RPA), doceniając jej zainteresowanie ochroną przyrody”. Gatunek typowy: Hyla rubella .
 Llewellynura: „honorujemy dr Leightona Llewellyna, szefa Wildlife Research, Parków Narodowych Nowej Południowej Walii i Wildlife Service, w uznaniu jego poparcia dla wolności badań naukowych przez prywatnych badaczy”. Gatunek typowy: Hyla dorsalis microbelos .
 Mahonabatrachus: Michael Joseph Mahony (ur. 1951), australijski biolog. Gatunek typowy: Hyla meiriana .
 Pengilleyia: „honorujemy Davida Pengilleya z Darwin, w Terytorium Północnym, w uznaniu jego zainteresowania wpływem urbanizacji na herpetofaunę”. Gatunek typowy: Litoria tyleri .
 Rawlinsonia: Peter Rawlinson (1943–1991), australijski biolog i ekolog. Gatunek typowy: Hyla ewingi .
 Saganura: Carl Edward Sagan (1934–1996), amerykański astronom i popularyzator nauki. Gatunek typowy: Hyla burrowsi .

Podział systematyczny 
Do rodziny należy jeden rodzaj Litoria  z następującymi gatunkami:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia